John Thurston ist der Name folgender Personen:

* John Thurston (Unternehmer) (1777–1850), englischer Billardtisch- und Möbelhersteller, Autor und Erfinder
 John Thurston (Rennfahrer), britischer Automobilrennfahrer 
 John Mellen Thurston (1847–1916), US-amerikanischer Jurist und Politiker